«Возвращение Супермена» () — американский фильм 2006 года, снятый режиссёром Брайаном Сингером. Фильм является продолжением первых двух частей оригинальной серии, игнорируя третий и четвёртый фильмы. Данный факт, однако, впоследствии подвергся реткону — Супермен в исполнении Брэндона Раута появляется в эпизоде «Кризис на Бесконечных Землях: Часть вторая» сериала «Бэтвумен», в котором ссылаются не только на «Возвращение Супермена», но и на третий фильм оригинальной киносерии, который лента Сингера должна была игнорировать; это указывает на то, что события третьего и четвёртого фильмов происходят после «Возвращения Супермена», превращая его из мягкого перезапуска в мидквел.

Сюжет 
Со времён второй части прошло 5 лет. Лекс Лютор (Кевин Спейси), заклятый враг Супермена, продолжает совершать преступления, радуясь отсутствию своего врага. А в это время Супермен (Брэндон Раут) возвращается на Землю на криптонском корабле к своей приёмной матери Марте Кент. Утром Кларк возвращается в «Дэйли Плэнет» и обнаруживает, что его давняя любовь — журналистка Лоис Лэйн — уже помолвлена с племянником редактора газеты Ричардом Уайтом и родила от него сына Джейсона, который ещё довольно слаб, и поэтому вынужден принимать много лекарств. Она даже написала статью «Почему миру не нужен Супермен», чтобы вернуться к прежней жизни.

В это время сама Лоис сидит в новом самолёте-носителе космического шаттла и берёт интервью. Но вдруг самолёт ломается, и Кларк спешит, чтобы спасти его. Ему это удаётся, и все его встречают с огромной радостью. Лоис поручают написать статью про возвращение Супермена, а Кларку — про выключение электричества по всему миру (которую хотела написать Лоис). Причиной этого выключения является эксперимент Лекса с кристаллом, взятым из крепости Кларка.

Неожиданно Лекс обнаруживает, что кристалл расширяется в воде и создаёт себе замок, добавив в кристалл криптонит. Лоис решает узнать что-нибудь про него и отправляется к нему, взяв с собой Джейсона, но Лекс обнаруживает их и берёт в плен. Затем выясняется, что на Джейсона криптонит не действует, как думал Лекс. Джейсон решает отвлечь охранника, сыграв вместе с ним на рояле, а Лоис отправляет по факсу координаты яхты. Охранник её обнаруживает, но Джейсон неожиданно кидает в него рояль, чем ясно даёт понять, что Супермен — его настоящий отец. Их запирают в холодильную камеру, но их вытаскивает Ричард, который получил координаты. Яхта начинает тонуть, но прилетает Кларк и спасает их.

Криптонитовый замок опасен для Кларка, он теряет свои силы, и охранники Лекса избивают его, а затем сам Лекс пронзает его криптонитовым лезвием. Кларк падает с огромной высоты в воду. Тем временем Лоис убеждает Ричарда вернуться за Суперменом, так как уверена, что Лекс убъёт его. Они возвращаются, и Джейсон видит Супермена в воде. Лоис прыгает за ним и вместе с Ричардом вытаскивает из воды. В самолёте Лоис извлекает осколок лезвия из Супермена, давая ему излечиться, затем Кларк летит к Солнцу и подпитывается его энергией, чтобы затем уничтожить криптонитовый замок. Он опускается на глубину, чтобы поднять замок в космос.

Лекс тем временем уверен, что Супермен мёртв. Но происходит землетрясение, из-за которого гибнут люди Лекса, а он со своей пассией спасается на вертолёте. Женщина предаёт Лекса, испугавшись его грандиозных кровожадных планов и выкидывает остальные кристаллы. Лекс не успел вернуться за ними, замок раскалывается, и они улетают. Кларк поднимает замок в воздух, с трудом преодолевая воздействие криптонита. В космосе он отпускает замок и теряет сознание. В больнице его не могут вернуть к жизни, и все считают, что он умер. Супермен впадает в кому. Тысячи людей стоят возле больницы, чтобы выразить свою благодарность и почтение Супермену. Спасаясь с Лютором в вертолёте, в конечном итоге они оказываются на неизведанном острове, когда у них заканчивается топливо.

Лоис навещает Супермена, но тот в коме. Она уходит, и через некоторое время Супермен исчезает. Он навещает сына сказав ему что однажды его день придёт и станет вторым Суперменом(наследник Супермена и внук Криптона), после чего летит в космос, чтобы дальше следить за порядком на Земле.

В ролях

Разработка

Музыка 
Сингер нанял Джона Оттмана в качестве монтажёра и композитора за несколько месяцев до написания сценария. В своих ранних интервью Оттман говорил, что Джон Уильямс, который написал музыку для фильма 1978 года, повлиял на его решение стать музыкантом. Он был осторожен и полон энтузиазма работать над «Возвращением Супермена». «Брайан [Сингер] сказал, что он даже не стал бы давать фильму зелёный свет, если бы не мог использовать музыку Джона Уильямса». Оттман продолжил: «Для меня было важно сохранить тему Уильямса вплоть до каждой ноты для вступительных титров». Оттман назвал свою работу над «Возвращением Супермена» почтением, а не плагиатом темы Уильямса.

Бюджет 
Компания Warner Bros. изначально заложила бюджет в 184,5 млн долларов, а окончательная стоимость производства составила 223 млн долларов, сократившись до 204 млн долларов после учёта налоговых льгот. С учётом затрат на разработку с начала 1990-х годов общие расходы, по оценкам, составляют около 263 млн. долл. США, причём до 100 млн. долл. США было израсходовано на маркетинг по всему миру.

Награды и номинации

«Оскар» 2007 
 Номинации (1)
 «Лучшие визуальные эффекты»

«Золотая малина» 2007 
 Номинации (1)
 «Худшая женская роль второго плана» (Кейт Босворт)

«Сатурн» 2007

Видеоигра 

По мотивам фильма вышла одноимённая видеоигра. Игра примечательна тем, что все основные актёры фильма вернулись к озвучиванию своих персонажей. А внешность самих персонажей создана по образу актёров из фильма.

Комиксы 
В 2006 году вышла мини-серия комиксов из 4 эпизодов — «Возвращение Супермена. Приквел». Авторы сюжета — режиссёр фильма и сценарист Брайан Сингер, сценаристы фильма Майкл Догерти и Дэн Харрис.

Расширенная вселенная 

В декабре 2019 года фильм получил продолжение в рамках кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях». Брэндон Раут вернулся к роли Супермена. Кроссовер установил, что действие фильмов «Супермен», «Супермен 2» и «Возвращение Супермена» происходят на Земле-96. Кларк Кент встретил другую версию Супермена с Земли-38 в исполнении Тайлера Хеклина и кузину Супергёрл, роль которой исполнила Мелисса Бенойст. Также он в познакомился со своим двойником с Земли-1 Рэем Палмером, роль которого также исполнил Брэндон Раут в сериале «Легенды завтрашнего дня».

Примечания

Заметки

Источники

Ссылки 

 
 Official DC Comics website
Возвращение Супермена на сайте TV.com
 Pictures of filming in Tamworth, Australia

Супермен 5
Фильмы IMAX
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 2006 года
Фильмы, спродюсированные Брайаном Сингером
Фильмы по сценариям Брайана Сингера
Фильмы по сценариям Майкла Догерти
Фильмы по сценариям Дэна Харриса
Альтернативные фильмы-сиквелы